NDC kan syfta på:

 NDC – ett klassifikationssystem för bibliotek, se Nippon Decimal Classification
 NDC (National Destination Code) - nationell destinationskod i E.164, se riktnummer
 NDC –  ett socialdemokratiskt politiskt parti i Ghana, se National Democratic Congress
 NDC Netzler & Dahlgren Co AB – ett svenskt företag